Бе́лый медве́дь — многозначный термин:
 Белый медведь () — хищное млекопитающее семейства медвежьих.
 Белый Медведь () — операция по уничтожению мирных жителей населённых пунктов, прилегающих к лесным массивам, проводимая нацистскими оккупантами в  годах в Белоруссии и России.
 Белый медведь () — второй эпизод второго сезона телесериала «Чёрное зеркало».
 «Белый медведь 9-го калибра» () — фильм немецкого актёра и режиссёра Тиля Швайгера, созданный совместно с Гранцом Хенманом и вышедший в 1998 году.
 Белый медведь () — анималистическая скульптура работы Франсуа Помпон, находящаяся в Музее Орсе.
 Белый медведь — мятный шоколадный коктейль. Обычно делается из крема-какао, шнапса и перечной мяты.
 Белый медведь (также Ёрш) — алкогольный коктейль, состоящий из пива и водки.
 Белый медведь — брэнд пива.
 «Белый медведь» — тюрьма-колония в Салехарде.
 «Белый медведь» — спецподразделение Управления ФСИН по Республике Саха (Якутия).

См. также 
 Уайт-Бэр-Лейк (Озеро Белого Медведя, ) — город в округах Рамси и Вашингтон, штат Миннесота, США.
 «Белая медведица» — российский фильм 2008 года.